William McLachlan peut désigner :

  (né en 1989), joueur écossais de football ;
 William McLachlan, patineur artistique canadien.